Bosco della Panfilia – foresta planiziale nel comune di Sant'Agostino, in Emilia-Romagna 
 Licia e Panfilia – antica provincia dell'impero romano
 Panfilia – è stata una regione storico-geografica dell'Asia Minore confinante con la Licia
 Panfilia – variante femminile del nome Panfilo